

Localidades dos Estados Unidos
Lansing
Lansing (Carolina do Norte)
Lansing (Illinois)
Lansing (Iowa)
Lansing (Kansas)

Desambiguações de topônimos